Джеймс Дэвид Томпсон (; 11 января 1920, Индианаполис — 1 сентября 1973) — американский .

Окончил Университет Индианы, в 1941—1946 гг. служил в Военной Авиации Соединенных Штатов. После получения степени магистра журналистики работал полгода редактором «Чикагского журнала торговли», затем преподавал журналистику в Университете Висконсина. В 1954 г. защитил диссертацию по социологии в Университете Северной Каролины. Затем преподавал в Школе бизнеса и общественного управления Корнеллского университета, где был одним из учредителей (1956) и первым редактором журнала «Administrative Science Quarterly». Некоторое время возглавлял Центр науки управления Питсбургского университета, и наконец с 1968 г. преподавал на кафедре социологии Университета Вандербилта.

В 1967 г. опубликовал свой главный труд «Организации в действии: общественнонаучные основы теории управления» () — значительный вклад в теорию административных процессов.

Примечания

Ссылки 
 

Социологи США
Родившиеся в 1920 году
Родившиеся 11 января
Умершие в 1973 году
Умершие 1 сентября
Персоналии по алфавиту
Умершие от рака
Социологи по алфавиту